Le mot client vient du latin cliens qui signifie serviteur. 
Ce mot a plusieurs acceptions :

dans la Rome antique, un client était un homme libre qui se plaçait sous la protection d'un patron bienfaiteur, plus puissant que lui ;
en économie, un client est celui qui prend la décision d'acheter un bien, un produit ou un service ;
ce peut être un client final lorsqu'il achète pour sa consommation propre, 
ce peut être un client intermédiaire lorsque le produit est acheté pour contribuer à la réalisation d'un autre produit. Par ex : dans l'industrie, l'entreprise cliente est celle qui commande un produit ou un service à une autre entreprise en vue de l'utiliser dans sa propre production ou servuction (servuction : production de service) ;
dans le bâtiment le client donneur d'ordre, au profit duquel l'ouvrage est réalisé, est appelé maître d'ouvrage.
dans le secteur bancaire, le client (titulaire d'un compte ou emprunteur d'un crédit) est également désigné comme contrepartie (notamment dans le domaine de la gestion du risque de contrepartie).
Client, groupe techno-pop.
en informatique, le mot client est utilisé dans le contexte du modèle client-serveur. Il peut désigner 
une machine cliente qui accède à un service fourni par une machine distincte. 
l'utilisateur derrière cette machine ou le logiciel qui réalise cet accès ;
en informatique, les logiciels installé sur les ordinateurs de bureau qui intègrent un protocole sont dits clients d'un  serveur 
en comptabilité, le suivi client est le fait de quotidiennement veiller à vérifier le paiement des clients mais également en cas de non paiement de mettre en œuvre des actions comme des relances papiers ou des relances téléphoniques auprès de ces derniers. Le but principal du suivi clients est de permettre à l'entreprise de ne pas perdre d'argent.

Voir aussi 
 
 
 Clientèle
 Clientélisme
 consommateur
 acheteur
 prospection (mercatique)
 La Dynamique du client